Klingenbächle ist ein Gewässername:

 Klingenbächle (Benzenbach), rechter Zufluss des Benzenbachs (zur Brettach) unterhalb von Geißelhardt, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Klingenbächle (Daukernbach), rechter Zufluss des Daukernbach (zur Wieslauf) in Oberndorf, Gemeinde Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Klingenbächle (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs unterhalb von Assamstadt, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Klingenbächle (Neckar) – zwei Zuflüsse des Neckars in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Klingenbächle (Neckar, Neckarweihingen), rechter Zufluss vor Neckarweihingen, Stadt Ludwigsburg, Landkreis Ludwigsburg
 Klingenbächle (Neckar, Mörtelstein), linker Zufluss bei Mörtelstein, Gemeinde Obrigheim, Neckar-Odenwald-Kreis 
 Klingenbächle (Rechenberger Rot), rechter Zufluss der Rechenberger Rot vor Connenweiler, Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Klingenbach
 Klingenbächlein
 Klingengraben